La formula molecolare C6H3(OH)3 può indicare:
 Pirogallolo
 1,3,5-triidrossibenzene

Formule molecolari